11-я танковая армия СС () — оперативное объединение войск СС нацистской Германии периода Второй мировой войны.

Штаб 11-й танковой армии СС был создан в феврале 1945 года. Он был создан из личного состава штаба группы армий «Висла». Основой армии стал 3-й танковый корпус СС и ряд других оставшихся армейских частей. Подразделения армии сосредоточивались в районе северо-восточнее Берлина, перейдя в подчинение армии резерва.

16 февраля 1945 года части 11-й танковой армии СС нанесли удар по северному флангу 1-го Белорусского фронта, деблокировав окружённый гарнизон города Арнсвальде. Вскоре наступление 11-й танковой армии было остановлено превосходящими силами Красной Армии. После этого, части армии вынуждены были отступать. В марте части 11-й танковой армии были вытеснены за Одер. В апреле из армии для усиления различных участков обороны Берлина стали изыматься остатки моторизованных дивизий СС «Хорст Вессель» и части дивизии «Нордланд». Остальная часть армии группировалась неподалёку от города Эберсвальде. 21 апреля 1945 года Гитлер приказал 11-й танковой армии СС перейти в наступление. В ответ на это командующий армией СС — обергруппенфюрер и генерал войск СС Штайнер сообщил, что является «генералом без армии». В ответ Гитлер распорядился передать армии пополнение, из которого в штаб армии прибыло всего 5000 человек наземного персонала ВВС и небольшие подразделения фольксштурма и гитлерюгенда. Однако, Штайнер проигнорировал приказ Гитлера, учитывая бесперспективность наступления. 23 апреля Штайнер был смещён с поста командующего армией и заменён армейским генералом. Несмотря на это, Штайнер фактически оставался во главе армии до капитуляции.

Состав

Февраль 1945 
 Корпусная группа «Теттау»
 Кёслин
 Барвальде
 10-й армейский корпус СС
 5-я лёгкая пехотная дивизия
 402-я дивизия
 Мунцельская корпусная группа
 Моторизованная дивизия «Фюрер»
 Дивизия сопровождения фюрера
 3-й танковый корпус СС
 281-я пехотная дивизия
 23-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Недерланд» (1-я голландская)
 Дивизия «Войгт»
 11-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Нордланд»
 27-я добровольческая пехотная дивизия СС «Лангемарк» (1-я фламандская)
 39-й танковый корпус
 4-я полицейская моторизованная дивизия СС
 10-я танковая дивизия СС «Фрундсберг»
 28-я добровольческая пехотная дивизия СС «Валлония» (1-я валлонская)
 Танковая дивизия «Гольштейн»
 Штаб, корпусного уровня полевое командование:
 Швайнемюндский укреплённый район
 Дивизия «Денеке»
 9-я парашютная дивизия
 Части прямого подчинения
 163-я пехотная дивизия

Командующий армией 
Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Феликс Штайнер.

Литература 
 James Lucas. Die Wehrmacht 1939−1945. Zahlen, Daten, Fakten. Tosa Verlagsgesellschaft — Wien, 2004. — ISBN 3-85492-880-7

Примечания 

Танковые армии Германии во Второй мировой войне